Pierre Baux peut désigner :
 Pierre Baux (1679-1732), le premier du nom, médecin français ;
 Pierre Baux (1708-1790), le second du nom et fils du précédent, médecin, météorologiste, botaniste et naturaliste français ;
 Pierre Baux, un acteur français.